Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Bob a Mike Bryanovi. Ti se sice dostali až do finále, ale tam podlehli druhé nasazené dvojici Eric Butorac a Raven Klaasen dvakrát 6–4.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
 ''' Eric Butorac /  Raven Klaasen (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (semifinále)
  Samuel Groth /  Max Mirnyj ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014